Слуцкий район — район Минской области.
 Слуцкий район — название Павловского района Ленинградской области в 1936—1944 гг.